Micromyzodium  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Восточная и Южная Азия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с папортниковыми растениями Adiantum, Asplenium, Cheilanthes, Eriosorus, Nephrolepis, Pityrogramma, Polypodium, Pteris, Thelypteris), а также с некоторыми цветковыми, например Didymocarpus и Streptocarpus (Gesneriaceae), Aristolochia (Aristolachiaceae), Cypripedium (Orchidaceae) и Geranium (Geraniaceae). Близок к тлям рода Micromyzus и Micromyzella, но отличается более длинными досальными волосками. Диплоидный набор хромосом  2n=10, 12..

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых